Sweeney Todd est le nom d'un tueur en série du folklore anglais dont l'histoire a donné lieu à des adaptations au théâtre et au cinéma, parmi lesquelles :
 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, film anglais réalisé par George King et sorti en 1936 ;
 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, comédie musicale de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler, créée à l'Uris Theatre de Broadway en 1979 avec Angela Lansbury et Len Cariou comme acteurs principaux ;
 Sweeney Todd, un téléfilm de David Moore (2006) avec Ray Winstone et Essie Davis
 Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street), film musical de Tim Burton avec Johnny Depp, sorti en 2007 et adapté de la comédie musicale précédente.

Homonymie de titre